José Luis González puede referirse a:

 José Luis González (1926-1996), escritor y periodista puertorriqueño;
 José Luis González Bernal (1908-1939), pintor y dibujante español;
 José Luis González China (1966-), futbolista mexicano;
 José Luis González Dávila (1942-1995), futbolista mexicano;
 José Luis González González (1974-), árbitro de fútbol español;
 José Luis González Juliá (1932-1998), guitarrista clásico español;
 José Luis González Quirós (1947-), filósofo español;
 José Luis González Sánchez (1957-), atleta español;
 José Luis González Urbiola (1959-), poeta español;
 José Luis González Vázquez "González" (1964-), futbolista (portero) español - profesional durante 1985-2001.